Матю́хина— женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Матюхина, Татьяна Геннадьевна (более известна как Чебыкина; род. 1968) — российская легкоатлетка, чемпионка мира в эстафете.
 Михалкова-Матюхина, Юлия Евгеньевна (род. 1983) — российская актриса и телеведущая.